

Sigle 
 Seychelles Football Federation – Federazione calcistica delle Seychelles
 Small Form Factor – categoria di computer desktop dalle dimensioni molto contenute
 Somali Football Federation – Federazione calcistica della Somalia
 Structured Fax File – file di fax strutturato
 Strade Ferrate Federali – società ferroviaria svizzera

Codici 
 SFF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Felts Field, Spokane (Washington), Stati Uniti